Людми́ла Петро́ва:
 Петрова, Людмила Владимировна (1879—1937) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Петрова, Людмила Вячеславовна (род. 1937) — советская и российская шашистка.